Действи́тельные чле́ны (акаде́мики) РАН — члены высшей ступени Российской академии наук. Данный статус могут получить учёные, являющиеся гражданами России и имеющие научные труды первостепенного значения в различных областях знания. Главная их обязанность, согласно уставу Академии, — обогащать науку новыми достижениями.

Академики в структуре РАН 
Для граждан России в РАН предусмотрены две ступени членства: академик и член-корреспондент. Так же было и в существовавшей до 1991 года Академии наук СССР. Для лиц, не имеющих гражданства РФ, есть возможность стать иностранным членом Академии. Большинство членов РАН работают на руководящих должностях в НИИ и вузах.

Действительные члены пожизненно избираются общим собранием РАН, как правило, из числа членов-корреспондентов, при этом право голоса имеют только академики. Последние на данный момент выборы состоялись 1—2 июня 2022 года.

Членство в РАН служит своего рода наградой за выдающиеся научные заслуги и даёт общественное признание, выходящее за рамки академического сообщества. Академикам РАН полагается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 100 тыс. рублей. Юридически титул «академик РАН» не считается учёным званием, но нередко его всё же указывают и трактуют подобным образом.

Список академиков 
Ниже приведён актуальный список действительных членов РАН. Для каждого академика указана дата рождения, дата избрания академиком, отделение и секция РАН, в которых состоит академик, специальность, по которой академик был избран, региональное отделение и учёная степень.

Всего в списке 860 академиков, в том числе 51 женщина. 31 учёный был избран академиком  в Академию наук СССР, 597 — в её преемницу Российскую академию наук. Остальные 232 академика ранее состояли академиками в Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук и получили свой статус в результате слияния отраслевых академий с РАН в 2013—2014 году; 12 из них были избраны академиками в Академию медицинских наук СССР, 114 — в РАМН, 16 — во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина, 91 — в РАСХН.

Статистика и используемые сокращения

Возрастная структура академиков РАН 
Старейшему из академиков — математику Владимиру Александровичу Марченко — 7 июля 2022 года исполнилось 100 лет. Дольше всех (с 26 ноября 1968 года) в ранге академика состоит физик Роальд Зиннурович Сагдеев. Самый молодой действительный член — специалист по сельхозтехнике Алексей Семёнович Дорохов, родившийся 20 июля 1982 года. Из нынешнего состава академии в наиболее раннем возрасте (34 года) был избран физик Александр Николаевич Скринский. В наиболее пожилом возрасте (85 лет) стал академиком РАН бывший до этого академиком РАМН фармаколог Дмитрий Александрович Харкевич.

Отделения и секции РАН

Региональные отделения 
692 академика не принадлежат региональным отделениям РАН. Распределение остальных 168 учёных по региональным отделениям отражено в следующей таблице:

Учёные степени

См. также 
 Действительные члены РАН за всю историю существования
 Действительные члены РАМН
 Действительные члены РАСХН
 Члены-корреспонденты РАН
 Иностранные члены РАН

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Российской академии наук
 Постановление Общего собрания Российской академии наук № 22 от 22.12.2011 «Об избрании действительных членов Российской академии наук (академиков)»
 Постановление Общего собрания Российской академии наук № 47 от 28.10.2016 «Об избрании академиков РАН»
 Постановление Общего собрания Российской академии наук № 56 от 15.11.2019 «Об избрании академиков РАН»
 

 
РАН